Ронельда Камфер (, , Блэкхит, ) – южноафриканская поэтесса, пишет на африкаанс.

Биография 
Детство провела на ферме деда, оказавшего на неё большое влияние. Потом жила с родителями в криминогенном пригороде Кейптауна, населенном «цветными». После окончания школы (1999) сменила несколько профессий. Её стихи начали появляться в журналах ЮАР и Нидерландов. Дебютная книга её стихотворений (2008) привлекла внимание критики, была награждена авторитетной премией Эжена Маре, которую вручает Южноафриканская Академия наук и искусств.

Творчество 
Среди поэтов, которые, по признанию Ронельды Камфер, на неё в наибольшей степени повлияли, - Дерек Уолкотт, Чарлз Буковски, Антье Крог.

Произведения	
 Noudat slapende honde/ А теперь, когда кошка спит (2008)
 grond/Santekraam (2011)

Признание 
Стихи Ронельды Камфер переведены на английский, французский, нидерландский, португальский, турецкий языки. В 2010 в Амстердаме вышло двуязычное (африкаанс-нидерландское) издание её книги А теперь, когда кошка спит.

Ссылки 
 Страница в Poetry International Web 
 

Поэты ЮАР